

Geografia 
Germania
 Stockhausen-Illfurth – comune della Renania-Palatinato
 Stockhausen – quartiere di Eisenach
 Stockhausen – quartiere di Grünberg
 Stockhausen – quartiere di Herbstein
 Stockhausen – quartiere di Lübbecke
 Stockhausen – villaggio del circondario di Windhagen, nella Renania-Palatinato

Persone 
 Adam Stockhausen – scenografo statunitense
 Adolf Stockhausen – rugbista a 15 tedesco
 August von Stockhausen – ufficiale prussiano
 Franz Stockhausen – direttore d'orchestra tedesco
 Hans-Gerrit von Stockhausen – ufficiale tedesco
 Julius Stockhausen – cantante tedesco
 Julius Stockhausen – industriale tedesco
 Karlheinz Stockhausen – compositore tedesco
 Markus Stockhausen – trombettista e compositore tedesco
 Ruth Schmidt Stockhausen – pittrice tedesca
 Samuel Stockhausen – fisico tedesco